Koepang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kupang, stad, Nusa Tenggara Timur, 
 Kelurahan Kupang Kota, administrativ by, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar